Eerste klasse (1973/1974) była 71. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Club Brugge. Nowym mistrzem Belgii został zespół RSC Anderlecht.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

1973 w piłce nożnej
1974 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii